Linia Hutnicza Szerokotorowa, een breedspoor-goederenverbinding in Polen;
Liquide Hydraulique Synthétique, een vloeistof voor Citroëns hydropneumatische systemen tot 1964.
Chrysler LHS, een autotype van fabrikant Chrysler.